Oberhoffer ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Oberhoffer (1867–1933), US-amerikanischer Dirigent, Komponist und Musikpädagoge deutscher Herkunft
 Franz von Oberhoffer (1838–1920), preußischer General der Infanterie
 Heinrich Oberhoffer (1824–1885), luxemburgischer Komponist
 Karl Oberhoffer (1811–1885), österreichischer Opernsänger (Bariton)
 Paul Oberhoffer (1882–1927), deutscher Eisenhüttenkundler

Siehe auch:

 Oberhofer